Jorge I de Pomerania (; 11 de abril de 1493 - 10 de mayo de 1531) fue un Duque de Pomerania de la Casa del Grifo.

Biografía 
Jorge era el mayor de los hijos del Duque Bogislao X de Pomerania y de su segunda esposa Ana Jagellón, una hija del rey Casimiro IV de Polonia. Fue nombrado en honor a su tío y padrino, el Duque Jorge el Barbudo de Sajonia, quien se había casado con la hermana menor de la madre de Jorge. Como niño, Jorge pasó temporadas en la corte de su tío y padrino en Sajonia, lo que resultó en una amistad de por vida. 

Jorge esencialmente continuó las políticas de su padre. Este trabajó enérgicamente en limitar el poder de las ciudades y la nobleza. Siguió una política de limitar la suzeranía de Brandeburgo. En 1493 concluyó con el Elector Juan Cicerón de Brandeburgo el Tratado de Pyritz por el cual Pomerania alcanzaba la inmediación imperial dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, del mismo rango que Brandeburgo, que de nuevo recibía la sucesión en Pomerania una vez la casa ducal se hubiera extinguido en línea masculina. Sin embargo, cuando —en contra de lo esperado— el duque procreó con éxito, Juan Cicerón intrigó contra Pomerania ganando reconocimiento imperial como estado imperial.

Después de que él y su hermano Barnim IX asumieran el gobierno conjuntamente, Jorge mostró interés por los esfuerzos de la Reforma, aunque personalmente se mantuvo fiel a la iglesia católica. Jorge fue introducido en el gobierno por su padre a una temprana edad. En 1520 ya estuvo activo en la corte del emperador Carlos V y participó en la Dieta de Worms en 1521 y en la Dieta de Núremberg en 1523.

Cuando en 1524 un conflicto militar amenazaba con Brandeburgo, Jorge forjó una alianza con el rey Segismundo I de Polonia, que estaba dirigida contra Brandeburgo y el Duque Alberto de Prusia y contra los seguidores de la Reforma. No obstante, fracasó en suprimir la Reforma en su país; solo pudo al final mantenerla en cauces moderados.

Después de la Dieta de Speyer en 1526 intentó aproximarse a Brandeburgo. Debido a las reclamaciones de Brandeburgo y el rechazo de los estados pomeranos a cooperar, las negociaciones duraron hasta 1529. Mientras tanto, Brandeburgo una vez más amenazó con resolver el conflicto por la vía militar. Pero el 26 de agosto de 1529, se alcanzó un compromiso, el Tratado de Grimnitz, con el Elector Joaquín I de Brandeburgo gracias a la mediación de los Duques Erico I de Brunswick-Göttingen-Calenberg y Enrique el Joven de Brunswick-Wolfenbüttel. Jorge se casaría con la hija de Joaquín, Margarita de Brandeburgo y Brandeburgo reconocería la inmediación imperial de Pomerania.

Domésticamente, una disputa con su hermano Barnim IX, quien quería dividir el país, empezó después de que el Tratado de Grimnitz hubiera sido ratificado. Una gran parte de los estados apoyaron a Barnim porque temían que Jorge una vez resuelta la disputa con Brandeburgo, dedicara sus esfuerzos contra la reforma, y también porque tenían la esperanza que Barnim sería más fácil de influenciar que Jorge. La situación cambió parcialmente después de la muerte de Jorge, a la edad de 38 años, en Stettin, ya que su hijo y sucesor Felipe I, se unió a la Reforma. Sin embargo, el país fue dividido entre Pomerania-Wolgast (gobernado por Felipe I) y Pomerania-Szczecin (gobernado por Barnim IX).

Matrimonio e hijos 
Jorge I contrajo matrimonio dos veces. En su primer matrimonio, se casó con Amalia (1490-1524), hija del Elector Palatino Felipe y Margarita de Baviera. Tuvieron los siguientes hijos:
 Bogislao XI (1514-1514)
 Felipe I (1515-1560), desposó a María de Sajonia.
 Margarita (1518-1569), desposó al Duque Ernesto III de Brunswick-Grubenhagen.

Su segunda esposa fue Margarita de Brandeburgo (1511-1577), hija del Elector Joaquín de Brandeburgo e Isabel de Dinamarca. Tuvieron una hija:
 Georgia (1531-1574), desposó al Conde Stanislaus Latalski de Labischin.

Ancestros

Véase también 
 Casa de Pomerania

Referencias

Enlaces externos 
 www.ruegenwalde.com
 genealogie-mittelalter.de

Duques de Pomerania
Casa de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XV
Nobles de Alemania del siglo XVI